Doctor Cupid – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Doctor Cupid – cortometraggio del 1937 diretto da Lloyd French